Głyk ist der Familienname folgender Personen:

 Irek Głyk (* 1971), polnischer Jazzmusiker
 Kinga Głyk (* 1997), polnische Jazzmusikerin